Вра́неш () (также Вра́ньеш) — балканская фамилия. Известные носители:

 Враньеш, Зоран (род. 1950) — сербский футбольный тренер.
 Враньеш, Любомир (род. 1973) — шведский гандболист и тренер сербского происхождения. 
 Враньеш, Мичо (род. 1975) — сербский футболист.
 Враньеш, Огнен (род. 1989) — боснийский футболист, младший брат Стояна Враньеша.
 Вранеш, Славко (род. 1983) — черногорский баскетболист, выступавший в НБА.
 Вранеш, Степан (род. 1971) — хорватский футболист.
 Вранеш, Стоян (род. 1985) — боснийский футболист, старший брат Огнена Враньеша.
 Вранеш, Тихомил (род 1977) — хорватский ватерполист, вице-чемпион Европы. 
 Враньеш, Юрица (род. 1980) — хорватский футболист, участник чемпионатов мира 2002 и 2006 годов.